

Roggenburg est une commune de Bavière.

Roggenburg est une commune du canton de Bâle-Campagne.
 Roggenburg est une île du lac de Lauerz, dans le canton de Schwytz.

Homonymie de toponyme